El sabor de la libertad es el episodio 59 (quinto de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
Hoy es el día de la libertad, que aunque suene a producto para la higiene femenina es el día en que si quieres hacer algo lo haces sin pensar en las consecuencias. En los actos de celebración, Zoidberg se come una bandera de la Tierra y es perseguido por rojo peligroso. Al fin consigue escapar y se refugia en la embajada de su "asqueroso planeta natal". El embajador le ofrece ayuda pero los manifestantes rodean la embajada y pretenden arrasarla. Sus amigos intentan ayudarlo consiguiéndole un abogado pero este solo habla de sí mismo, haciendo que pierdan el juicio. Irritado por lo que le hacían a uno de los suyos, el embajador llama a su planeta y pide que invadan la Tierra, debido a la torpeza de Zapp Brannigan la humanidad es derrotada y esclavizada. Zoidberg quien aun aprecia a sus amigos intenta dialogar con su gente pero ellos hacen de la embajada una máquina de guerra con la que planean someter a la Tierra para siempre. Fry ataca a la máquina con un misil, pero este la ignora por no tener calor que lo atraiga. Entonces Zoidberg lanza una bandera quemada hacia la máquina y la destruye haciendo que su gente abandone la Tierra. Finalmente, Zoidberg es vivado como un héroe y le permiten comerse otra bandera de la Tierra.

Episodios de Futurama